Волчья Балка — название населённых пунктов.

Украина 
 Волчья Балка — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Волчья Балка — село в Машевском районе Полтавской области.

См. также 
 Волчья Гора
 Волчья Долина